Szeregowy – nazwa najniższego stopnia służbowego lub funkcyjnego w polskich służbach i organizacjach mundurowych
 Szeregowy – stopień służbowy w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 Szeregowy – stopień służbowy w Służbie Więziennej
 Szeregowy – stopień służbowy w Straży Granicznej
 Szeregowy – podstawowy stopień funkcyjny w harcerstwie

 Zobacz też
 szeregowiec